A Kidderminster Harriers Football Club egy 1886-ban alapított angliai labdarúgóklub Kidderminster városban. A csapat  a National League North, az angol hatodosztály északi régiójának tagja.

Sikerek 
 National League: 1993–94, 1999–00
 FA Trophy győztes: 1987

Fordítás
 

Angol labdarúgócsapatok
1886-ban alapított labdarúgócsapatok